Третя сіяна пара Беверлі Моулд і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши других сіяних Еліз Берджін і Джоанн Расселл з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

U.S. Clay Court Championships
U.S. Clay Court Championships 1984